Соревнования по марафонскому бегу у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 27 августа.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Финал 

Марафон начался 27 августа в 9:00. Время записано в формате «часы:минуты:секунды». Использованы следующие сокращения:

 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 NR — национальный рекорд
 WR — мировой рекорд

Ссылки 
 Марафон на сайте ИААФ

Марафон (женщины)